JNG est un sigle qui peut désigner :
  JPEG Network Graphics, un format d'images numériques ouvert, basé sur le format PNG, et utilisant la compression JPEG.

JNG est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Jining Qufu, un aéroport desservant la ville de Jining, en Chine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports